Patron (von lateinisch patronus ‚Schutzherr‘) bzw. Patronat steht für:

 der Eigentümer oder Manager eines Restaurants
 ein Verantwortungsträger, siehe Schirmherr
 die Schirmherrschaft eines Landes- oder Grundherrn (auch einer Gebietskörperschaft) über eine Kirche, siehe Kirchenpatronat
 eine gezielte wirtschaftliche oder politische Förderung, siehe Patronage
 im römischen Recht für die Rechtsstellung gegenüber Schutzbefohlenen und Freigelassenen, siehe Patronat (Römer)
 eine rechtliche Form der Bürgschaft, siehe Patronatserklärung
 die juristische Verfügungsgewalt eines Feudalherrn über ein Kirchengebäude, siehe Kirchenpatronat
 Schutzpatron, ein Heiliger, dem der Schutz eines Lebensaspekts, eines Landes, Bistums, einer Kommune anbefohlen ist
 Gedenktag eines Heiligen als Namenspatron, siehe Namenstag
 die kirchliche Weihe oder Widmung einer Kirche, siehe Patrozinium
 die Verantwortung eines Hundezuchtverbands für den Rassestandard, siehe Hunderassen in der Systematik der FCI #Ursprung und Patronat
einen Förderer von Kunst, Kultur und Wissenschaften, der hierfür keine Gegenleistung erwartet, siehe Mäzen

Patron oder Patrón ist der Familienname folgender Personen:
 Agnès Patron (* 1984), französische Animationsfilmerin
 Alberto El Patrón (* 1977), mexikanischer Wrestler
 Paola Patrón (* 1967), uruguayische Leichtathletin

Sonstige Namensträger:
 Patron (Hund), ukrainischer Minensuch- und Propagandahund

Siehe auch:
 Patrone
 Patroni
 Padrón (Begriffsklärung)